Robre puede referirse a:
El nombre común de la planta Quercus faginea.
El nombre común de la planta Quercus petraea.
El nombre común de la planta '''''Quercus pyrenaica.